Цецилія Метелла () — преномен і номен матрон Стародавнього Риму з плебейського роду Метеллів:
 Цецилія Метелла Далматік () (II—I століття до н. е.);
 Цецилія Метелла Балеарік Старша () (II—I століття до н. е.);
 Цецилія Метелла Кретіка () (I століття до н. е.);
 Цецилія Метелла Целер () (70 до н. е — після 44 до н. е.);